Натуральне число 1882
 1882 рік до нашої ери
 1882 рік нашої ери
 1882 Раума (1882 Rauma) — астероїд